Coriarachne är ett släkte av spindlar som beskrevs av Tord Tamerlan Teodor Thorell 1869. Coriarachne ingår i familjen krabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Krabbspindlar
Coriarachne